

Sciences et techniques

Astronomie 
 (23257) Denny est un astéroïde de la ceinture principale. Il a été nommé en l'honneur de .

Paléoanthropologie 
 Denny est le surnom d'une adolescente morte vers 13 ans il y a environ , dont l'analyse génétique d'un fragment osseux (Denisova-11) a montré qu'elle était l'hybride d'une mère néandertalienne et d'un père dénisovien.

Anthroponyme

Prénom 
Denny est un prénom anglo-saxon.

Patronyme 

 Bill Denny (William Joseph Denny) (1872-1946), journaliste, avocat, homme politique et soldat
 Chad Denny (1987-), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Derek Denny-Brown (1901-1981), un neurologue britannique ;
 Gideon Jacques Denny (1830-1886), un peintre américain ;
 Martin Denny (1911-2005), un pianiste, compositeur et arrangeur américain ;
 Reginald Denny (1891-1967), un acteur britannique ;
  (1946-), un développeur américain de logiciels, notamment dans le domaine des télescopes robotisés ;
 Robyn Denny (1930-2014), un artiste peintre britannique ;
 Sandy Denny (1947–1978), chanteuse britannique ;
 Wilhelm Denny (1822-1887), un soldat et explorateur américain.

Toponyme 

 Denny, une ville d’Écosse (Royaume-Uni);
 Denny Island, une île située dans l'estuaire de la Severn, dans le Monmouthshire (pays de Galles, Royaume-Uni).

Notes et références